Tussac peut désigner :
 Damien Tussac (1988-), un joueur de rugby français ;
 François Richard de Tussac (1751-1837), un botaniste français ;
 Poa flabellata, une espèce de plantes herbacées.